Милль может означать:

Фамилия 
 де Милль (Демилль) (см. также Демилль):
 Милль, Агнес де (1905—1993) — американская танцовщица и хореограф, дочь Вильяма.
 Вильям С. Демилль (1878—1955) — американский кинорежиссёр немого кино, сценарист и продюсер, старший брат Сесиля, отец Агнес.
 Де Милль, Сесиль Блаунт (1881—1959) — американский кинорежиссёр и продюсер, лауреат премии «Оскар», младший брат Вильяма.
 Демилль, Кэтрин (урождённая Кэтрин Пола Лестер; 1911—1995) — американская актриса канадского происхождения, удочерена Сесилем.
 Милль, Генри (ок. 1683—1771) — английский изобретатель, который в 1714 году изобрел первую пишущую машину.
 Милль, Джеймс (1773—1836) — шотландский политический философ и экономист.
 Милль, Джон Стюарт (1806—1873) — английский экономист, социолог и философ, политический деятель.
 Милль, Пьер (1864—1941) — французский журналист и писатель.
 Милль, Уолтер (?—1191) — архиепископ Палермо, один из важнейших сановников Сицилийского королевства при Вильгельме II и Танкреде.
 Милль, Казимир Ромуальдович (1878—1932) — писатель (псевдоним Полярный), переводчик.
 Милль, Франк (род. 1958) — немецкий футболист, играл на позиции нападающего.

Другое 
 Милль (денежная единица) — 1/1000 часть доллара, 1/10 часть цента.

См. также 
 Миль
 Милле
 Милльем
 Миллим
 Милли
 Миллс
 Mill.
 Милл-Рок